Елена Дьяконова: Дьяконова, Елена Дмитриевна (Гала Дали; 1894—1982) — жена Поля Элюара, любовница Макса Эрнста, жена, муза и модель Сальвадора Дали.
 Дьяконова, Елена Евгеньевна (род. 1961) — российский математик.